

Geografia

Variante "Shaddād" 
 Jabal Umm Shaddād – montagna egiziana

Persone 
 Antara ibn Shaddad (525-615) – poeta arabo
 Baha ad-Din ibn Shaddad (1145-1234) – giurista e storico abbaside
 Izz al-Din ibn Shaddad (1217-1285) – storico arabo
 Muhammad ibn Shaddad (...–955) – sovrano curdo